Фриберг — фамилия. Носители:

 Фриберг, Адам (род. 1991) — шведский киберспортсмен.
 Фриберг, Даниэль (род. 1986) — шведский конькобежец.
 Фриберг, Маргит (1904—1997) — шведская писательница.
 Фриберг, Мари (1852—1934) — шведская оперная певица.
 Фриберг, Эрик (род. 1986) — шведский футболист.